Vladimirovca se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova
 Vladimirovca - comună în raionul Cahul
 Vladimirovca - comună în Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Vladimirovca - sat în comuna Popencu din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului